Васи́лий Колпа́ков:
 Колпаков, Василий Александрович (1891—1964) — генерал-майор юстиции.
 Колпаков, Василий Ефимович (1919—1983) — советский баскетболист.